Кербалл мак Дунлайнге (; умер в ) — король Осрайге в 842—888 годах, упоминающийся в генеалогиях ряда знатных персонажей «родовых саг» как «король ирландцев Кьярваль».

Биография

Правление 
Кербалл унаследовал власть от отца, Дунгалла мак Фергайле, в 842 году. Его сестра была замужем за верховным королём Ирландии Маэлсехнайллом, а Кербалл был женат на его дочери. В 846 году Кербалл отражал набег викингов на северную часть своего королевства. После смерти короля Мунстера Федлимида Кербалл стал одним из самых влиятельных правителей Ирландии, хотя и находился по-прежнему в зависимости от Мунстера.

Потомство 
У Кербалла было трое сыновей:
 Келлах
 Диармайд
 Дугниал.

«Родовые саги» называют также имена ряда его дочерей, от которых происходят самые знатные исландские семейства:
 Раварта (Райфертах), жена Эйвинда Норвежца
 Эдна, жена Хлёдвира сына Торфинна
 Фридгерд, жена Торда сына Бьёрна
 Кормлёд, жена Гримольва.

Примечания

Литература 
 CELT: Corpus of Electronic Texts at University College Cork. The Corpus of Electronic Texts includes the Annals of Ulster and the Four Masters, the Chronicon Scotorum and the Book of Leinster as well as Genealogies, and various Saints' Lives. Most are translated into English, or translations are in progress

Персонажи исландских саг
Короли Осрайге
Правители Европы IX века